Rudas, Rudaś:
 László Rudas
 Márta Rudas
 Rudas gyógyfürdő

Rudaś 
 Michał Rudaś